Daumen steht für:

 Daumen, erster und stärkster Finger einer Hand
 Daumen, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Tumiany, Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen